Col nome arcobaleno bianco si possono intendere due fenomeni ottici analoghi all'arcobaleno:
l'Arcobaleno lunare, simile all'arcobaleno prodotto dalla luce riflessa sulla superficia della Luna invece che direttamente dal Sole
l'Arco di nebbia, simile all'arcobaleno, ma prodotto dall'acqua nella nebbia anziché dalla pioggia.